Саккак:

 Саккак — поселение (основано в 1755 году), входящее в состав коммуны Каасуитсуп.
 Саккак — одна из древних Палео-Эскимосских культур Гренландии, существовавшая примерно с 2500 г. по 800 г. до нашей эры.